

Cinema
Heil, film tedesco del 2015

Località

Heil, quartiere di Bergkamen

Nazismo
Heil Hitler, il saluto nazista
Sieg Heil, una frase tedesca comune durante il Nazismo

Altro
Heil Sound, azienda statunitense produttrice di microfoni ed altre apparecchiature audio professionali